Bikše ist der Familienname folgender Personen:

 Aigars Bikše (* 1969), lettischer Bildhauer
 Indulis Bikše (* 1995), lettischer Skilangläufer
 Zanda Bikše (* 1970), lettische Curlerin